Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Chris Lewis che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  Wally Masur (finale)
 John Fitzgerald /  Chris Lewis (campioni)

 Peter Doohan /  Brian Levine (semifinali)
 Tony Graham /  Craig A. Miller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1985